Germana Marie Tereza Toskánská (11. září 1884, Salcburk – 3. listopadu 1955, Schwertberg) byla rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna pocházející z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byla osmým z deseti dětí titulárního vévody Ferdinanda IV. Toskánského a princezny Alice Bourbonsko-Parmské. Mládí prožila spolu se sourozenci v Salcburku, kde rodina žila po připojení toskánského velkovévodství ke království sardinsko-piemontskému. Nikdy se neprovdala. Roku 1918, po zániku monarchie odešla s matkou a dvěma taktéž svobodnými sestrami Markétou a Anežkou do Schwertbergu v Horních Rakousích, kde roku 1955 zemřela.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Germana Toskánská
Germana Toskánská
Germana Toskánská
Germana Toskánská
Narození v roce 1884
Narození 11. září
Narození v Salcburku
Úmrtí v roce 1955
Úmrtí 3. listopadu
Úmrtí ve Schwertbergu
Ženy